Макао может означать:

 Макао — административный район в Китае
 Макао — историческая и наиболее населённая часть Макао
 Макао — аэропорт в Макао
 Макао — трасса в Макао
 Макао — карточная игра
  Макао — фильм режиссёра Джозефа фон Штернберга
 Макао — род попугаев, известный также как ара